Oleg Alekseïevitch Pashinin (en ), né le  à Moscou, est un footballeur international ouzbek.

Il a passé la quasi-totalité de sa carrière dans le club du Lokomotiv Moscou pour lequel il a disputé 256 matchs entre 1992 et 2007, agissant la plupart du temps comme un joueur de rotation au sein de l'effectif. Il connaît également un bref prêt au Japon au Sanfrecce Hiroshima en 2001. Il est par ailleurs sélectionné douze fois avec l'Ouzbékistan entre 2001 et 2005.

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Russie : 2002 et 2004.
 Supercoupe de Russie : 2003.
 Coupe de CEI : 2005

Liens externes 
 

Naissance à Moscou
Naissance en septembre 1974
Footballeur international ouzbek
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur des Sanfrecce Hiroshima
Entraîneur ouzbek de football
Naissance en RSFS de Russie